Слова, образованные от :
 Листинг (ценные бумаги) — внесение акций компании в список акций, котирующихся на данной бирже, для допуска к биржевым торгам только тех акций, которые прошли экспертную проверку.
 Листинг — бумажная распечатка текста компьютерной программы или её части.

Фамилии людей:
 Листинг, Иоганн Бенедикт (1808—1882) — немецкий математик и физик, автор термина топология.
 Листинг, Георг (род. 1987) — музыкант, бас-гитарист группы «Tokio Hotel».

См. также 
 Кросс-листинг